Seckach ist ein geographischer Name:

 Seckach, Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Seckach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst bei Möckmühl, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Seckach (Lauchert), linker Zufluss der Lauchert bei Mägerkingen, Stadt Trochtelfingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Seckbach